Годле́вский (Годле́вская) — фамилия польского происхождения. Известные носители:

Годлевский 
 Годлевский, Александр Фёдорович (1912—1979 ) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Годлевский, Виктор Александрович (1840—1880) — зоолог.
 Годлевский, Винцент (1888—1942) — католический священник, руководитель националистического белорусского подполья в годы немецкой оккупации.
 Годлевский, Георгий Фёдорович (1911—1964) — капитан 1-го ранга, командир эсминца «Бойкий», участник Великой Отечественной войны.
 Годлевский, Збигнев (1952—1970) — польский рабочий, погибший в Гдыне при подавлении декабрьских волнений 1970 года.
 Годлевский, Иван Иванович (1908—1998) — советский и российский художник.
 Годлевский, Кирилл Осипович (1800—1872) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг. и компаний на Кавказе.
 Годлевский, Леонард Каэтанович (1832—?) — генерал-лейтенант, участник Восточной войны 1853—1856 гг., польской компании 1863—1864 гг., русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Годлевский, Михаил Антонович (1872—1956) — католический священник, историк Римско-католической церкви, профессор Императорской римско-католической духовной академии в Санкт-Петербурге и Ягеллонского университета.
 Годлевский, Михаил Николаевич (1902—1984) — доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Годлевский, Мстислав (; 1846—1908) — польский публицист; редактор изданий «Niwy», затем «Słowa».
 Годлевский, Пётр Лукьянович (1928—2012) — советский и российский журналист, публицист.
 Годлевский, Стефан () — польский юрист XIX века, профессор права, автор «Zbiór Praw Królewstwa polskiego» (в 34-х томах, 1871—1888).
 Годлевский, Станислав — родоначальник фамилии Годлевский.
 Годлевский, Станислав Валентий (164?—1705) — подстольник земли Нурской, хорунжий земли Нурской, регент канцелярии королевской.
 Годлевский, Станислав Францевич (1755—1806) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1787—1791 гг.
 Годлевский, Тадеуш (1878—1921) — польский учёный-радиохимик.

Годлевская 
 Годлевская, Валентина Викентьевна (в замужестве Козина; 1927—2012) — советский передовик производства, птичница, Герой Социалистического Труда.
 Годлевская, Елена Николаевна (род. 1962) — российская журналистка, лауреат премии «Золотое перо России» (2003).
 Годлевская, Людвига (псевдоним Экстерус; 1867—1901) — польская писательница.

См. также 
 Годлевские

Примечания